Gusendos de los Oteros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gusendos de los Oteros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Gusendos de los Oteros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar